Miyagawa bezeichnet:
 Miyagawa (Gifu), ehemaliges Dorf in der Präfektur Gifu (eingemeindet nach Hida)
 Miyagawa (Mie), ehemaliges Dorf in der Präfektur Mie (eingemeindet nach Ōdai (Mie))
 Miyagawa (Mimasaka), Lehen in der japanischen Provinz Mimasaka
 Miyagawa (Ōmi), Lehen in der japanischen Provinz Ōmi
 Miyagawa, Name des Jinzū (Fluss) in der Präfektur Gifu
 Miyagawa (Sagami), Nebenfluss des Sagami in der Präfektur Yamanashi

Miyagawa ist der Familienname folgender Personen:
 Asato Miyagawa (* 1998), japanische Fußballspielerin
 Miyagawa Chōshun, japanischer Ukiyoe-Künstler
 Daisuke Miyagawa (* 1972), japanischer Komiker, Schauspieler und Moderator
 Ichirōta Miyagawa, japanischer Schauspieler
 Kazuo Miyagawa, japanischer Kameramann
 Masayo Miyagawa, japanische Mangaka
 Satoshi Miyagawa (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Miyagawa Tsuneteru (1857–1936), japanischer protestantischer Geistlicher